csomorika, Cicuta növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „csomorika”. 
 csomorika, Cicuta virosa növényfaj; gyilkos csomorika
 csomorika, szőlőfajta